Первая лига 1977/1978 () — 38-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Матчи за сохранение места в Первой лиге

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1977/1978
Албания
Албания
1977 год в Албании
1978 год в Албании